Shake It Up puede referirse a:no lo sé

Televisión 
 Shake It Up (programa de televisión chino), es un programa chino.
 Shake It Up (serie de televisión), es una serie de televisión estadounidense.

Música 
 Shake It Up (álbum)
 Shake It Up (Divine)
 Shake It Up: Break It Down
 Shake It Up: Live 2 Dance
 Shake It Up: I Love Dance